Dušan Keketi (Bratislava, 24 de março de 1951) é um ex-futebolista profissional eslovaco que atuava como goleiro.

Carreira 
Dušan Keketi fez parte do elenco da Seleção Checoslovaca de Futebol, na Euro de 1980 .

Ligações externas 
Perfil em Transfermarkt.com 

Naturais de Bratislava
Futebolistas da Tchecoslováquia
Jogadores da Eurocopa de 1980
Jogadores da Seleção Tchecoslovaca de Futebol